tera – przedrostek jednostki miary
 tera – świątynia buddyjska

Zobacz też 

 TERA – gra komputerowa
 Téra – miasto w Nigrze
 Tera – wieś w Republice Cypryjskiej, w dystrykcie Pafos
 Thera (Santoryn) – grecka wyspa